Sergej Vladimirovič Krivokrasov (), ruski hokejist, * 15. april 1974, Angarsk. 

Krivokrasov je kariero začel v sovjetski ligi pri klubu CSKA Moskva v sezoni 1990/91. Leta 1992 je bil kot 12. izbran na NHL naboru s strani kluba Chicago Blackhawks, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Nashville Predators, Calgary Flames, Minnesota Wild in Anaheim Ducks, je skupno odigral 450 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 86 golov in 109 podaj, ter 21 tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola. V zadnji tretjini kariere je igral v ruski ligi za klube Amur Tigers Habarovsk, Avangard Omsk, Severstal Čerepovec, Dinamo Moskva in Metallurg Novokuzneck.

Za rusko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1998, na katerih je osvojil srebrno medaljo.

Leta 1998 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.

Pregled hokejske kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 41
| 4
| 0
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 36
| 10
| 8
| 18
|
| 10
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 25
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 92/93
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 92/93
|
| 78
| 36
| 33
| 69
| -9
| 157
|
| 5
| 3
| 1
| 4
| -3
| 2
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 93/94
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 93/94
|
| 53
| 19
| 26
| 45
| -9
| 145
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 94/95
|
| 41
| 12
| 7
| 19
| +9
| 33
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 8
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 94/95
|
| 29
| 12
| 15
| 27
| -12
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 95/96
|
| 46
| 6
| 10
| 16
| +10
| 32
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -4
| 2
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 95/96
|
| 9
| 4
| 5
| 9
| -7
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 96/97
|
| 67
| 13
| 11
| 24
| -1
| 42
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -2
| 4
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 97/98
|
| 58
| 10
| 13
| 23
| -1
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 98/99
|
| 70
| 25
| 23
| 48
| -5
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 99/00
|
| 63
| 9
| 17
| 26
| -7
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 99/00
|
| 12
| 1
| 10
| 11
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 00/01
|
| 54
| 7
| 15
| 22
| -1
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 01/02
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| -1
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 01/02
|
| 17
| 1
| 2
| 3
| -1
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 01/02
|
| 15
| 3
| 5
| 8
| -2
| 27
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Amur Tigers Habarovsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 51
| 16
| 18
| 34
| -4
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Amur Tigers Habarovsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 39
| 14
| 14
| 28
| -2
| 161
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 12
| 1
| 3
| 4
| +1
| 12
|
| 11
| 3
| 0
| 3
| 0
| 36
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 17
| 3
| 4
| 7
| -3
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 04/05
|
| 26
| 7
| 10
| 17
| +1
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 05/06
|
| 50
| 15
| 5
| 20
| +4
| 102
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| 0
| 18
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 06/07
|
| 18
| 2
| 2
| 4
| -4
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Novokuzneck
| Ruska liga
| 06/07
|
| 22
| 7
| 5
| 12
| +3
| 28
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Metallurg Novokuzneck
| Ruska liga
| 07/08
|
| 57
| 14
| 14
| 28
| -5
| 103
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1021
| bgcolor="#7FFF00" | 260
| bgcolor="#7FFF00" | 280
| bgcolor="#7FFF00" | 540
| bgcolor="#7FFF00" | -48
| bgcolor="#7FFF00" | 1329
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 97
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Viri 
 
 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Chicago Blackhawks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti HK Amur Habarovsk
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Metallurg Novokuzneck
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih